Eleón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Eleón (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Árma, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 

Robotskapade Greklandförgreningar